Celluloide – włoski dramat filmowy z 1996 roku w reżyserii Carlo Lizzani.

Linki zewnętrzne 
 
 
 plakaty z filmu

Włoskie filmy z 1996 roku
Włoskie dramaty filmowe